Salaverry ist der Familienname folgender Personen:

 Felipe Santiago de Salaverry (1806–1836), peruanischer General und Staatspräsident von Peru
 Juan José Salaverry Villarreal (* 1969), peruanischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Lima